Командное чемпионство мира Impact — это чемпионский титул в рестлинге, разыгрываемый в командном дивизионе Impact Wrestling.

Первыми командными титулами у TNA были титулы мировых командных чемпионов NWA. Титулы мировых командных чемпионов NWA просуществовали в TNA из 2002 года и до 2007 года. Титулы мировых командных чемпионов NWA перестали быть у TNA после окончания контракта TNA из NWA. После этого у TNA были созданы свои титулы командных чемпионов.

Титулы командных чемпионов TNA были созданы 17 мая 2007 года. Которые заменили титулы командных чемпионов NWA.Первыми чемпионами стали команда Team 3D (Булли Рей и Дивон). Дольше всех этим чемпионством владели Роберт Руд и Джеймс Шторм. Также больше всех этим титулами владел Джеймс Шторм шесть раз. В марте 2017 года переименованы в титулы командных чемпионов Impact Wrestling.

Обладатели титулов

Статистика продолжительности владения

[[Файл:Beer Money July 2010.jpg|right|200px|thumb|Beer Money, Inc.<small>(Роберт Руд и Джеймс Шторм) владели этими титулами рекордные 212 дней]]

По командам

Списки чемпионов Impact Wrestling